Bläsinge (Mörbylånga) op midden Öland
 Bläsinge (Borgholm) op noord Öland